Farkaševac je lahko:
 Farkaševac (Hrvaška)
 Farkaševec Samoborski (Hrvaška)